NKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naukiti (Alaska) (Stati Uniti)